Birmingham Classic 2015 — 34-й розыгрыш ежегодного профессионального теннисного турнира среди женщин, проводящегося в Бирмингеме (Великобритания) и являющегося частью тура WTA в рамках премьер-серии.

В 2015 году турнир прошёл с 15 по 21 июня. Соревнование продолжало европейскую серию травяных турниров, подготовительную к Уимблдону.

Прошлогодние победительницы:
 в одиночном разряде —  Ана Иванович
 в парном разряде —  Ракель Копс-Джонс и  Абигейл Спирс

Общая информация 
Первым номером посева в одиночном турнире стала Симона Халеп (№ 3 в мире на тот момент); румынка без особых проблем добралась до четвертьфинала, где на тай-брейке решающего сета уступила Кристине Младенович, ставшей единственной несеянной участницей следующего раунда. В отсутствии Халеп борьба за титул свелась к матчу четвёртой и шестой ракеток соревнования: Анжелики Кербер и Каролины Плишковой, где немка вырвала победу на тай-брейке решающего сета. Прошлогодняя чемпионка — Ана Иванович — защищала свой титул, но уступила уже на старте. Кербер в третий раз добралась до титульного матча на травяных соревнованиях ассоциации и впервые победила, Плишкова в третий раз добралась до финала соревнования старшей премьер-категории и в третий раз проиграла.

Парный приз собрал несколько сильных сыгранных дуэтов, а финал разыграли альянсы Гарбинье Мугуруса / Карла Суарес Наварро и Андреа Главачкова / Луция Градецкая, где четвёртые сеянные испанки стали сильнейшими по итогам двух сетов. Прошлогодние чемпионки — Ракель Копс-Джонс и Абигейл Спирс — защищали свой титул, но уступили в четвертьфинале. Мононациональная пара выиграла бирмингемское соревнование третий год подряд.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Анжелика Кербер обыграла  Каролину Плишкову со счётом 6-7(5), 6-3, 7-6(4).
 Кербер выигрывает свой 3-й титул в сезоне и 6-й за карьеру в туре ассоциации.
 Плишкова уступает свой 3-й финал в сезоне и 6-й за карьеру в туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Секция 4

Финальные раунды

Парный турнир 
  Гарбинье Мугуруса /  Карла Суарес Наварро обыграли  Андреа Главачкову /  Луцию Градецкую со счётом 6-4, 6-4.
 Мугуруса выигрывает свой 1-й титул в сезоне и 4-й за карьеру в туре ассоциации.
 Суарес Наварро выигрывает свой 1-й титул в сезоне и 2-й за карьеру в туре ассоциации.

См. также 
 Birmingham Classic

 WTA Тур 2015 года
 Премьер-турниры WTA

Ссылки 
 Официальный сайт  
 Профиль турнира на сайте WTA 
 

Великобритания
Теннис
Июнь 2015 года
2015